Vormholz ist der Ortsname von

 Vormholz (Benediktbeuern), Ortsteil der Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Vormholz (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Vormholz (Witten), Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Vorm Holz, Wohnplatz in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Formholz
 Vorholz